Lasker-Wallfisch ist der Familienname folgender Personen:
 Anita Lasker-Wallfisch (* 1925), deutsch-britische Cellistin, Überlebende des Holocaust
 Maya Lasker-Wallfisch (* 1958), britische psychoanalytische Psychotherapeutin und Autorin